

Sigle 
 Unione per il Mediterraneo – organizzazione internazionale
 Universidad Politécnica de Madrid – università spagnola
 Universale Paperbacks il Mulino – collana libraria della casa editrice Il Mulino

Aziende 
 UMP-Kymmene – azienda finlandese del settore cartaceo